Бурденко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бурденко, Вера Илларионовна (в девичестве Заха́рова; 1906—1981) — советский стрелок-стендовик, выступала на всесоюзном уровне в конце 1930-х — середине 1950-х годов.
 Бурденко, Николай Нилович (1876—1946) — русский и советский хирург, организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии.
 Бурденко, Октябрь Осипович (1925—2010) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член ЦК КПСС.